Sahajdak (ukrainisch Сагайдак) ist:

 der Name einer ukrainischen Sportlerin, siehe Ljudmyla Sahajdak

 der Name eines Dorfes in der Ukraine, Oblast Odessa, Rajon Podilsk, siehe Sahajdak (Podilsk)
 der Name eines Dorfes in der Ukraine, Oblast Poltawa, Rajon Schyschaky, siehe Sahajdak (Schyschaky)